La ligne 6 est une ancienne ligne de tramway du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui a fonctionné entre le  et le .

Histoire 

La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre la gare de Tournai et Rumillies Bas Rejet  (nouvelle section Tournai Pont des Vendéens - Rumillies Bas Rejet, capital 95). L'exploitation est assurée par la SNCV.

Le , la traction électrique est mise en service sur la ligne par l'électrification de la section Tournai Gare - Rumillies Bas Rejet , elle se voit attribuer à cette occasion l'indice R.

En , la ligne se voit attribuer l'indice 6.

La ligne est supprimée le  en même temps que les autres lignes électriques du réseau de Tournai et la ligne 399, le tramway est remplacé par une  ligne d'autobus sous le même indice. Ses voies restent néanmoins utilisées pour le trafic fret, la suppression des voies du boulevard des Déportés et leur report sur l'avenue van Cutsem pour la ligne 420 toujours exploitée amène à la création d'une courte section entre le pont des Vendéens et l'avenue van Cutsem par la rue des Volontaires (capital 95). Le trafic fret cesse le  sur la ligne (ainsi que les anciennes lignes électriques de Tournai et la ligne 399), entrainant la fermeture à tout trafic de la section Tournai Rue des Volontaires - Rumillies Bas Rejet (capital 95).

Infrastructure

Dépôts et stations 

Autres dépôts utilisés par la ligne situés sur le reste du réseau ou des lignes connexes : Tournai.

Exploitation

Films de destination

Horaires 

Tableaux :
 409 en .

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut • Réseau de Tournai

Liens externes 

 Plan de la ligne et des lignes de la SNCV sur OpenHistoricalMap

Ligne du tramway de Tournai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut